Kip je lahko:
 kip, skulptura
 Kip, Sirač (Hrvaška)
 Lao kip, valuta Laosa

Osebno ime 
 Kip Carpenter, ameriški hitrostni drsalec
 Kip Stephen Thorne, ameriški fizik
 Kip Winger, ameriški glasbenik